Luxury (lusso in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Luxury – film del 1921 diretto da Marcel Perez
 Luxury – documentario cortometraggio del 2003 diretto da Jordi Niubo

Musica  
 Luxury – gruppo musicale rock statunitense
 Luxury – album di Fantastic Plastic Machine del 1998
 Luxury – album dell'omonimo gruppo musicale del 1999

Editoria 
 Luxury – mensile edito a Milano, pubblicato in Italiano, inglese e russo